Красов:

Топонимы

Украина 
 Красов — село в Гороховском районе Волынской области.
 Красов — село в Николаевском районе Львовской области.

Чехия 
 Красов — село в районе Брунталь Моравскосилезского края.

Персоналии 
 Красов, Александр Валентинович (1966—2003) — советский и российский футболист.
 Красов, Андрей Леонидович (род. 1967) — Герой Российской Федерации, гвардии полковник ВДВ России.
 Красов, Василий Иванович (1810—1854) — русский поэт.
 Красов, Виктор Никитович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Красов, Лев Андреевич (? — 2018) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор технических наук.

 Красова, Вера Викторовна (род. 1987) — российская модель и телеведущая, «Третья вице-мисс Вселенная 2008».